Ледно — название населённых пунктов:

Россия 
 Ледно — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Ледно — деревня в Урицком районе Орловской области.

Украина 
 Ледно — село в Костопольском районе Ровненской области.

См. также 
 Леденский